Ups and Downs – cortometraggio prodotto dalla Vitagraph Company of America
Ups and Downs – cortometraggio del 1913 diretto da Mack Sennett
Ups and Downs – cortometraggio del 1915 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
Ups and Downs – cortometraggio di animazione del 1926 diretto da Charles R. Bowers e Bud Fisher
Ups and Downs – cortometraggio del 1927 diretto da Leslie Goodwins
 Ups and Downs – film del 1937 diretto da Roy Mack